Кубок мира по водному поло среди мужчин 2014 () — 15-й турнир по водному поло в рамках Кубка мира по водному поло, проходившем с 19 по 24 августа 2014 года, в городe Алма-Ата. Победителем турнира в пятый раз, и в третий раз подряд стала сборная Сербии.

Групповой раунд

Группа А

Группа B

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала. Матчи за 5-8 места

1/2 финала

Финалы

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 История водного поло на сайте ФИНА
 Результаты на todor66.com

Кубок мира по водному поло
2014 год в водном поло